

Toponymie 

Séville, ou Seville, est un toponyme partagé par :

 Séville, ville d'Espagne ;
 Seville, une CDP de Californie, aux États-Unis ;
 Seville, ville de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Seville, localité de Floride, aux États-Unis ;
 Seville, localité de Jamaïque.

Patronymie 

 Oblique Seville, athlète jamaïcain

Voir aussi